Тарака — несколько персонажей индийской мифологии:

 Тарака или Тара — жена Брихаспати.
 Тарака или Татака — демон-дайтья женского пола.
  или Таракасур — демон дайтья (асура) мужского пола, строгий образ жизни которого сделал его страшным для богов и для уничтожения которого чудесным образом родился индийский бог войны Сканда.
 Тарака — деревня, Иланский район, Красноярский край, Россия